Oleksandr Klymenko (1970-2000), athlète ukrainien.
 Oleksandr Klymenko (1975-), cycliste ukrainien.